Plusieurs femmes de la famille d'Ibelin ont porté le prénom d'Echive :
 Echive d'Ibelin (morte en 1196), reine de Chypre
 Echive d'Ibelin (1253-1312), dame de Beyrouth

Maison d'Ibelin